A artéria ciliar é uma artéria da cabeça.

Ciliar